YOT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yotvata (Israele)
 yot – codice ISO 639-3 della lingua yotti